Вячесла́в Ря́бов:
 Рябов, Вячеслав Александрович (род. 1996) — российский боксёр-профессионал.
 Рябов, Вячеслав Геннадьевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист с мячом, двукратный чемпион мира.
 Рябов, Вячеслав Георгиевич (род. 1989) — украинский футболист.